1889-90 was het tweede seizoen van de Engelse voetbalcompetitie en het negentiende voetbalseizoen in het land. Preston North End kroonde zich voor de tweede keer op rij tot landskampioen.

Dit jaar begon er ook een nieuwe competitie, namelijk de Football Alliance. Deze werd gevormd door twaalf clubs, als rivaal van de Football League.

The Football League

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

The Football Alliance

FA Cup 
 Blackburn Rovers 6 - 1 The Wednesday

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1889/90